FUI est un sigle qui peut désigner :
 Fonds unique interministériel, un programme français destiné à soutenir la recherche appliquée ;
 , une université privée située à Islamabad, au Pakistan.